Gelotte ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Madeleine Gelotte (1940–2002), schwedische Illustratorin und Schriftstellerin
 Björn Gelotte (* 1975), schwedischer Gitarrist und Songwriter